Белин — имя собственное.

Известные носители 
 Белин, Бруно (1929—1962) — югославский футболист.
 Белин, Дмитрий Сергеевич (1977) — российский дзюдоист.
 Белин, Константин Максимович (род. 1937) — генерал-лейтенант милиции, народный депутат России (1990—1993).
 Белин, Михаил Андреевич (1843—1896) — русский врач, судебно-медицинский эксперт.
 Белин, Рудольф (род. 1942) — хорватский футболист.
 Абрамович, Эмилий Абрамович («Белин», «Белый сапожник»; 1864—1922) — русский революционер.
  — легендарный король Британии.

Топонимы

Белоруссия 
 Белин — деревня Дрогичинского района Брестской области.
 Белин — деревня Петриковского района Гомельской области.

Россия 
 Белин — река в Тыве, приток Кызыл-Хема.

Украина 
 Белин — село в Ковельском районе Волынской области.
 Белин — село в Раховском районе Закарпатской области.
 Белин — село во Владимир-Волынском районе Волынской области.

См. также 
 Белина
 Белино
 Белины (гмина)
 Великая Белина
 Малая Белина
 Белинью
 Колония Белин